

Classifica

Risultati

Classifica marcatori 
5 reti
 József Kiprich

3 reti
 Andrej Kančel'skis

2 reti

 Aldo Serena
 Gianluca Vialli
 Roberto Baggio
 Roberto Donadoni

 Gøran Sørloth
 Lars Bohinen
 Tore André Dahlum

 Emil Lőrincz
 Aleksandr Mostovoi
 Oleksij Mychajlyčenko

1 rete

 Aggelos Tsolakīs 
 Panagiōtīs Xiouroupas
 Attilio Lombardo
 Ruggiero Rizzitelli
 Salvatore Schillaci
 Pietro Vierchowod

 Sverre Brandhaug
 Mini Jakobsen
 Pål Lydersen
 György Bognár
 László Disztl
 József Szalma

 Sjarhej Alejnikaŭ
 Igor' Korneev
 Oleh Kuznjecov
 Oleh Protasov
 Igor' Šalimov
 Sergej Juran

Note

Voci correlate 
 Campionato europeo di calcio
 Campionato europeo di calcio 1992

Collegamenti esterni 

 

 Q